Grusman ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Naumowitsch Grusman (* 1934), russischer Schachspieler
 Grigory Gruzman (* 1956), deutscher Pianist